Zaanlandse Olieraffinaderij
 Zor (wielerploeg)